kodeks – zbiór przepisów prawnych
 kodeks – forma książki
 kodeks – zbiór zasad postępowania